Tarvita (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tarvita (plaats), een plaats in deze gemeente